Wincenty Kwiatkowski (1892–1972) – ksiądz, twórca warszawskiej szkoły apologetycznej
 Wincenty Kwiatkowski (ur. 1894) – działacz niepodległościowy, 9 października 1933 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Wincenty Kwiatkowski (1898–1920) – piekarz, plutonowy Wojska Polskiego, pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Wincenty Kwiatkowski (1905–1940) – porucznik żandarmerii Wojska Polskiego, zamordowany w Kalininie

Przypisy